Carlos Renaux - político e empresário radicado no Brasil
 Carlos Júlio Renaux - filho de Carlos Renaux
 Clube Atlético Carlos Renaux
 Fábrica de Tecidos Carlos Renaux